Pérouse, comune francese
 Jean-François de La Pérouse, navigatore francese
 Pérouse, nome francese di Perugia

Altri progetti